Bouin kan syfta på:

 Bouin, Deux-Sèvres, fransk kommun i departementet Deux-Sèvres
 Bouin, Vendée, fransk kommun i departementet Vendée
 Bouin-Plumoison, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Neuvy-Bouin, fransk kommun i departementet Deux-Sèvres
 Villiers-au-Bouin, fransk kommun i departementet Indre-et-Loire